Виланд — имя и фамилия немецкого происхождения. Носители фамилии: 

 Виланд, Арнольд (род. 1940) — немецкий теолог, с 1988 по 2000 год великий магистр Тевтонского ордена.
 Виланд, Генрих Отто (1877—1957) — немецкий химик-органик и биохимик.
 Виланд, Кристоф Мартин (1733—1813) — немецкий поэт и прозаик, издатель.
 Виланд, Мельхиор (1520—1589) — немецкий врач и ботаник.
 Виланд, Юхан (род. 1981) — шведский футболист, вратарь «Мальмё», игрок сборной Швеции.

Псевдоним
 Герхард Виланд — один из псевдонимов Берты Ласк (1878—1967) — немецкой поэтессы, драматурга и журналистки.

См. также 
 Виландт
 Виландер